Ämmäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmäkari (ö i Björneborg), Satakunta, 
 Ämmäkari (ö i Norra Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar